Enso eller ENSO kan avse
 Enso –  en stad i Leningrad oblast i Ryssland, se Svetogorsk
 Enso (företag) – ett tidigare finskt företag
 ENSO – ett återkommande kombinerat klimat och hydrologiskt fenomen i Indiska oceanen och Stilla havet, se El Niño